

События 
 Абд ар-Рахман II становится эмиром Кордовского государства.
 Заключён мирный договор Тибета с Китаем
 Франки подавили восстание хорватов, которое возглавлял Людевит Посавский. После этого правители Карантании назначались из баваров.
 Викинги напали на Корк.

Родились 
 Баграт I Куропалат, эрисмтавар и куропалат Картли-Иберии.
 Иларион Грузинский, святой, происходил из богатой княжеской кахетинской фамилии Донаури.
 Минамото-но Тору, японский поэт и государственный деятель из клана Сана Гэндзи.

Скончались 
 Абу Закария аль-Фарра, имам куфийской школы.
 Адалох, епископ Страсбурга.
 Аль-Хакам I, эмир Кордовы.
 Бон (архиепископ Милана).
 Винигиз, герцог Сполето.
 Гериланд (епископ Вердена).
 Сайтё,японский буддийский основатель школы тэндай-сю.
 Тахир I ибн Хусейн, полководец халифа Аль-Мамуна.

См. также